Бота, ботта, ботте, ботт ( — небольшой бурдюк,  — бочка,  — большая бочка, двойной хогсхед) — средневековая мера объёма, использовавшаяся в странах Средиземноморья, прежде всего в Италии и Морских республиках (Венеция, Флоренция, Генуя) — ботте (ботта), а также в Испании — бота.

Значение боты в разных странах было различным, от 400 до 1000 литров. Наиболее распространённым считается значение около 500 литров. Аналогична русской мере объёма «бочка», испанской «пипа».

В более позднее время — испанская винная мера равная 33,562 ведрам (412,779 литра).

См. также 
 Пипа (мера объёма)
 Бочка (единица объёма)
 Баррель (единица объёма)
 Хогсхед
 :en:Butt (volume)

Примечания

Литература 
 
 Лев Африканский. Африка - третья часть света. Ленинград. Наука. 1983
 Ланге П.В. Подобно солнцу... Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание. Москва. Прогресс. 1988
 Бродель Ф. Средиземное море и Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Москва. Языки славянской культуры. 2002

Единицы измерения объёма